Cooper är det engelska namnet på yrket tunnbindare och kan syfta på bland annat:

Platser

 Cooper County,Missouri, USA
 Cooper Island, Brittiska Jungfruöarna

Personer med efternamnet Cooper
 Adam Cooper (född 1971), brittisk balettdansare
 Alexander Cooper (1605–1660), engelsk konstnär
 Alice Cooper (född 1948), artistnamn för Vincent Damon Furnier, amerikansk rocksångare och låtskrivare
 Amanda Cooper (född 1991), amerikansk MMA-utövare
 Anderson Cooper (född 1967), amerikansk journalist och TV-programvärd
 Andrew Cooper (född 1964), australisk roddare
 Anna Julia Cooper (1858–1964), amerikansk författare och pedagog
 Anthony Ashley Cooper, earl av Shaftesbury, flera personer
 Anthony Ashley Cooper, 1:e earl av Shaftesbury  (1621–1683), engelsk politiker, grundare av whigpartiet
 Anthony Ashley Cooper, 3:e earl av Shaftesbury  (1671–1713), brittisk moralfilosof och estetiker 
 Anthony Ashley Cooper, 7:e earl av Shaftesbury  (1801–1885), brittisk politiker och filantrop
 Armando Cooper (född 1987), panamansk fotbollsspelare
 Ashley Cooper, flera personer
 Ashley Cooper (racerförare) (1980–2008), australisk racerförare
 Ashley Cooper (tennisspelare) (1936–2020), australisk tennisspelare
 Astley Paston Cooper (1768–1841), engelsk kirurg och anatom

 Besse Cooper (1896–2012), amerikansk åldersrekårdhållare
 Bradley Cooper (född 1975), amerikansk skådespelare, sångare och filmproducent

 Calico Cooper (född 1981), amerikansk skådespelare och sångerska
 Charlotte Cooper Sterry (1870–1966), brittisk tennisspelare
 Chris Cooper (född 1951), amerikansk skådespelare
 Christin Cooper (född 1959), amerikansk alpin skidåkare
 Chuck Cooper (1926–1984), amerikansk basketspelare
 Cynthia Cooper (född 1963), amerikansk basketspelare

 D.B. Cooper 
 D.C. Cooper
 David Cooper
 Davie Cooper
 Dennis Cooper
 Dominic Cooper
 Duff Cooper, 1:e viscount Norwich (1890–1954), brittisk politiker, diplomat och författare
 Earl Cooper
 Eva Cooper

 Gary Cooper (1901–1961), amerikansk skådespelare
 Gladys Cooper

 Henry Cooper (1934–2011), brittisk boxare
 Henry Cooper (senator)

 Jackie Cooper (1922–2011), amerikansk skådespelare, regissör och producent
 James Cooper,flera personer
 James Cooper (politiker) (1810–1863), amerikansk general och politiker, whig, kongressrepresentant och senator för Pennsylvania
 James Cooper (teolog) (1846–1922), skotsk teolog
 James Fenimore Cooper (1789–1851), amerikansk författare
 Jason Cooper
 Jere Cooper (1893–1957), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Tennessee
 Jim Cooper
 Job Adams Cooper
 John Cooper, flera personer
 John Cooper (friidrottare)
 John Cooper (musiker)
 John Cooper (kompositör)
 John Sherman Cooper
 Jon Cooper
 Joyce Cooper
 JP Cooper

 Kenneth H. Cooper
 Kim Cooper
 Korey Cooper

 L. Gordon Cooper
 Leon Cooper
 Liam Cooper

 Malcolm Cooper (1947–2001), engelsk sportskytt
 Melville Cooper
 Merian C. Cooper
 Myers Y. Cooper

 Paulette Cooper
 Peter Cooper
 Prentice Cooper

 Robert Archer Cooper
 Robert C. Cooper
 Roy Cooper (född 1957), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för North Carolina

 Samuel Cooper
 Samuel Cooper (general)
 Sheldon Cooper
 Susan Cooper

 Terry Cooper
 Thomas Cooper, flera personer
 Thomas Cooper (politiker)
 Thomas Sidney Cooper
 Tommy Cooper

 Yvette Cooper

Övrigt
 Cooper Car Company

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken